A réz-bromid név alatt kétféle anyagot értünk:

 Réz(I)-bromid (CuBr)
 Réz(II)-bromid (CuBr2)